Belkacem ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Belkacem (* 1931), französischer Boxer
 Areski Belkacem (* 1940), französischer Musiker und Komponist
 Najat Vallaud-Belkacem (* 1977), französische Politikerin
 Yamna Belkacem (* 1974), französische Langstreckenläuferin